Widerstandskoeffizient steht für:

 ein Maß für die den Widerstand bei Haft- oder Gleitreibung, siehe Reibungskoeffizient
 ein Maß für den Widerstand beim Abrollen von Rädern und Kugeln, siehe Rollwiderstandskoeffizient
 ein Maß für die Kraft entgegen einer Anströmung, siehe Strömungswiderstandskoeffizient
 ein Maß für das Drehmoment, das an einem Bohrer beim bohren wirkt, siehe Bohrreibungswiderstand
 ein Maß für den Strömungswiderstand im Herz-Kreislauf-System, siehe Peripherer Widerstand,
 ein Maß für die Rate mit der ein Satellit wegen Reibung an der Rest-Atmosphäre an Höhe verliert, siehe Satellitenbahnelement#Widerstandskoeffizient